Lelis (plaats), een plaats in Polen in het woiwodschap Manzovië
Lelis (gemeente), gemeente in Polen in het woiwodschap Manzovië
Lelis (geslacht), een geslacht van loopkevers